Алексей Котов:
 
 Котов, Алексей Григорьевич (1904—1965) — командир взвода разведки, полный кавалер ордена Славы.
 Котов, Алексей Игнатьевич (1905—1977) — Участник Великой Отечественной Войны, гвардии капитан, командир миномётной роты 239-й гвардейского стрелкового полка.
 Котов, Алексей Николаевич (род. 1972) — российский дзюдоист.